El Tossal del Clotet és una muntanya de 1.482 metres del municipi de la Vall de Boí, a la comarca de l'Alta Ribagorça.

Referències 

Clotet